Brda – comune della Slovenia
 Brda – insediamento (naselje) della municipalità di Slovenj Gradec nella regione statistica della Carinzia in Slovenia 
 Brda – fiume della Polonia